Ураган Баррі () — був незвичайно асиметричним тропічним циклоном, який здійснив вихід на берег в Луїзіані в липні 2019 року, завдавши збитків у розмірі 700 мільйонів доларів. Баррі також був четвертим зафіксованим штормом, який здійснив вихідна сушу в стадіі урагана на штат Луїзіана в липні, інші — Боб в 1979 році, Денні в 1997 році і Сінді в 2005 році а також перший шторм, що розвинувся в Мексиканській затоці після Сінді 2017 року. Другий названий шторм і перший ураган сезону ураганів в Атлантичному океані 2019 року, Баррі розпочався 4 липня як мезомасштабний конвективний вихор над південно-західним штатом Сполучених Штатів. Система виникла в Мексиканській затоці 10 липня і була класифікована як потенційний тропічний циклон пізніше того ж дня. На наступний день він перетворився в тропічну бурю, став другою названою бурею сезону. 13 липня Баррі досяг максимальних 1-хвилинних постійних вітрів швидкістю 75 миль / год (120 км / год), при мінімальному центральному тиску в 991 мілібар (29,3 дюйма), став першим ураганом сезону. Пізніше того ж дня Баррі вийшов на сушу внутрішньоморському місті, штат Луїзіана, як ураган категорії 1, згодом ослабляючи до статусу тропічної бурі. Пізніше15 липня Баррі переродився в залишок низько над північним Арканзасом, перш ніж розповсюдитися 19 липня. Один непрямий смертельний випадок був пов'язаний з Баррі, збитки перевищують 600 мільйонів доларів (2019 USD).

Метеорологічна історія 

Витоки Баррі можна простежити до мезомасштабного конвективного вихору, який утворився над Канзасом 4 липня. Моделі прогнозу вказували на потенційну взаємодію цього порушення з зоною низького тиску над Південно-Східним штатом Сполучених Штатів, що спричинило формування сприятливої ​​області низького тиску над Мексиканською затокою. 5 липня Центр прогнозування клімату відзначив таку можливість у своєму двотижневому прогнозі. Наступного дня Національний центр ураганів (NHC) підкреслив низьку ймовірність тропічного циклогенезу, тоді як початкове збудження все ще було зосереджене у внутрішній частині штату Теннессі, очікуючи, що система погоди простежить у північній частині Мексиканської затоки. Протягом наступних кількох днів система просувалася на південний схід до Джорджії, і до 8 липня НХК оцінила високу ймовірність розвитку тропічного циклону. 9 липня система розробила широку область низького тиску над східною Флоридською Панхандллю. Через день, 10 липня, широка система низького тиску виникла з Флоридського Панхандла в бухту Апалачі в північно-східній частині Мексиканської затоки, де відвідували широкі зливи та грози; одночасно НХК прогнозував високу ймовірність. розвитку тропічного циклону протягом двох днів, відзначаючи сприятливе середовище та широку конвекцію, або грози, пов'язані з низьким рівнем.

З великим хребтом над центральним і західним Сполученими Штатами система погоди рухалася захід-південь-захід. 10 липня NHC розпочав консультації щодо системи погоди як потенційний тропічний циклон два, через загрозу створення вітрів тропічних штормів протягом декількох днів.

У той час у районі низького тиску спостерігався деякий зсув вітру, який, як очікується, зменшиться. NHC описав атмосферні умови, включаючи температуру води (30 ° C) понад 86 ° F, як «ідеальні для інтенсифікації». На основі звітів мисливців за ураганами, NHC модернізував систему до тропічного шторму Баррі о 15:00 UTC 11 липня, розташовуючись приблизно в 95 милях (150 км) на південний схід від дельти Міссісіпі. З часом конвекція шторму організувалась у велику дощову смугу на південь від витягнутої циркуляції спочатку невеликими грозами поблизу центру. Незважаючи на асиметричну будову шторму, Баррі поступово посилювався.

Вранці 13 липня грози просунулися ближче до центру циркуляції, оскільки відтік верхнього рівня розширився в усі сторони. NHC підрахував, що Баррі досяг статусу урагану категорії 1 до 12:00 UTC того дня, зробивши висновок, що Баррі виробляє невелику площу ураганових вітрів, базуючись на спостереженнях від мисливців на урагани, прогнози погоди вітру в 75 миль / год (121 км / год), і зафіксовано постійний вітер на 116 км / год на нафтовому родовищі острова. Одночасно буря досягла своєї пікової інтенсивності, при мінімальному центральному тиску 991 мілібар (29,3 дюймів рт. Ст.) [19]

Цього дня о 18:00 UTC Баррі здійснив вихід як ураган категорії 1 на внутрішньоприбережному місті, штат Луїзіана, перед тим як послабити до статусу тропічної бурі. Це зробило Баррі четвертим тропічним циклоном, який зробив вихід на сушу як ураган на Луїзіані в липні місяці. На наступний день Баррі просунувся далі у внутрішні місця, послабившись в тропічну депресію о 21:00 UTC 14 липня над північно-західним Луїзіаною. У той час NHC переклав відповідальність за видачу рекомендацій щодо шторму Центру прогнозування погоди (WPC). [21] 15 липня за 21:00 UTC, Баррі переродився в залишок низько над північним Арканзасом. [4] Протягом наступних кількох днів залишок Баррі рухався на схід, поступово слабшаючи, і WPC випустив остаточні рекомендації щодо шторму о 21:00 UTC 17 липня. На початку 19 липня залишки Баррі були поглинені в іншу систему біля узбережжя Нью-Джерсі.

Вплив

Луїзіана 

Поки Баррі знаходився на стадії формування, випало 150—230 мм опадів по всій області Нового Орлеана, спричинивши затоплення. Вранці 10 липня велика гроза затопила вулиці та підприємства протягом шести годин. Частини французького кварталу були затоплені, а громадський транспорт був порушений. Вплив посилювався річкою Міссісіпі протягом тривалого періоду, що перевищує рівень повені. Чиновники оголосили швидку надзвичайну ситуацію внаслідок повені в Новому Орлеані, оскільки затоплені вулиці змусили підприємства та урядові будівлі закритися

Тропічний шторм Баррі випав сильними опадами на його шляху, досягнувши 595 мм біля Раглі, штат Луїзіана. Один смерч вразив околиці Джентіллі в Новому Орлеані, пошкодивши два будинки. На припливній станції в перевалі Амерада зафіксований штормовий сплеск майже 7 футів (2,1 м). На південному березі озера Понтхартрейн штормовий сплеск перевищив 3 фути (0,91 м), тоді як його північні береги очікували припливів на 3 — 5 футів (0,91 — 1,52 м) вище норми. Затоплення відбулося також на березі річки Атфафалая в місті Морган. Нижній Дюларж Східний Леві в районі Терребонна був перекритий, що призвело до обов'язкової евакуації для прилеглих районів. Вдень 12 липня шосе Луїзіани 1 на південь від Золотого Лугу — єдиний магістраль, що веде з Великого острова та Порту Фурхона — була закрита після того, як морська вода почала затоплювати ділянки дороги.

Міссісіпі 
П'ятеро людей були врятовані в 23 милях (37 км) на південний захід від міста Галфпорт, штат Міссісіпі, після того, як їхнє судно здійснило обвал. Над сушею дощі приносили сильні зливи та періодично спрацьовували

Південний Онтаріо 
17 липня в Торонто випало понад 60 мм дощу (2,4 дюйма), коли посттропічний циклон перемістився лише на південь від району, внаслідок чого спалах затопив рівень вулиці та перекриття пандусу на шосе Онтаріо 401, де декілька машини були занурені. Торонто зафіксував найбільшу кількість щоденних опадів у липні з 2013 року. Буря також створила воронкову хмару в Оро-Медонте.

Посилання 

 The National Hurricane Center's advisory archive on Hurricane Barry
 The Weather Prediction Center's advisory archive on Hurricane Berry
 The Weather Prediction Center's storm summaries on Barry

Примітки 

Липень 2019
Стихійні лиха 2019
Баррі
2019 у США
Баррі
Тропічні циклони 2019